Ута́та () — улус в Закаменском районе Бурятии. Образует сельское поселение «Утатайское».

География 
Расположен в 97 км к северо-западу от районного центра, города Закаменска, на автодороге местного значения Дутулур — Санага — Далахай. Является одним из самых отдалённых улусов района. Находится в небольшой долине, полностью окруженной тайгой, на правом берегу реки Цакирки (Сэхир) (левый приток Джиды), при впадении речки Утаты.

Климат 
Климат резко континентальный. Зима продолжительная, холодная. Почва промерзает на 3 метра и более. Лето жаркое,  засушливое в первой половине и дождливое – во второй. Осень продолжительная, сухая, прохладная. Наиболее холодный месяц – январь, самый тёплый — июль.

Название 
Название улуса образовалось от реки Утаты (правый приток Цакирки). Возможная интерпретация от бурятского слова "утаата" — "дымный, - ая".

История
До коллективизации жители улуса занимались частным животноводством, охотой. Первый колхоз здесь появился в 1931 году. В 1926 году в улусе построена начальная школа. В 1974 году школа переселилась в новое каменное здание. В 1979 году школа стала средней общеобразовательной.

Население

Инфраструктура 
Сельская администрация
Общеобразовательная средняя школа
Спортивный зал
Детский сад
Дом культуры
Сельская библиотека
Отделение связи (почта)
Фельдшерско-акушерский пункт
2 частных магазина.

Основной род деятельности жителей улуса — сельское хозяйство, животноводство. Близ селения есть несколько фермерских хуторов.

Достопримечательности 
 Возле Утаты находится Шулуун Марсын аршан — источник, бьющий из-под земли круглый год и помогающий при некоторых болезнях.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт администрации МО "Закаменский район"

Населённые пункты Закаменского района